Такмичење у дисциплини 5.000 м за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржано је на Олимпијском стадиону. За трку се пројавила 41 такмичарка из 28 земаља. У квалификацијама које су одржане 20. августа такмичарке су биле подељене у две групе (20+21). За финале се квалификовало по 5 првопласираних из обе групе и још пет према резултату. Финале је одржано 23. августа. са почетком у 22,00 часова. У квалификацијама и финалу оборено је само неколико личних рекорда.

Рекорди 
(20. августа 2004)

Победници

Резултати

Квалификације

I. група

II група

Редослед после квалификација

Финале 
-

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, 5000 m

Спољашње везе 
 Open Directory Project - 2004 Athens Olympics directory category

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Трка на 5.000 метара на Летњим олимпијским играма